Котельницкий — фамилия.

Известные носители:
 Котельницкий, Александр Михайлович (XVIII—XIX вв.) — поэт.
 Котельницкий, Василий Михайлович (1770—1844) — профессор медицины.